Kinsley kan syfta på:

 Kinsley, England – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England
 Kinsley, Kansas – en ort i Kansas, USA
 Kinsley Lake – en sjö i provinsen Manitoba i Kanada

Personer
 Kinsley S. Bingham (1808–1861), amerikansk politiker
 Martin Kinsley (1754–1835), amerikansk politiker